O concurso Miss Paraná Latina, é uma competição de beleza feminina criada com o objetivo de escolher a representante do Estado ao Miss Brasil Latina.

A edição de 2017 aconteceu em 03/06/2016 na cidade de Curitiba / PR (Clube Sociedade Universal), e contou com a participação de 16 belas mulheres vindas de diversas cidades do Estado. O concurso é uma Promoção do Missólogo e Administrador de Empresas, Marcelo Ramos.

Em sua primeira edição em formato concurso (em anos anteriores a vencedora era escolhida através de indicação), o concurso consagrou a jovem guairense Amanda Rodrigues (21 Anos), estudante do curso de Estética e Cosmética. Amanda representará o Paraná no concurso Miss Brasil Latina 2017 durante o mês de Setembro em Recife / Pernambuco. Carine da Costa representante da cidade de Curitiba foi a segunda colocada, e a terceira colocação foi conquistada por Sthefany Ferreira (Piraí do Sul).

Top 06: Amanda Gimenez (4o), Thalia Schtscherbak (5o), e Poliana Rosa (6o)

Top 10: Cryslane Vicente, Letícia Nalevaiko, Lise Godar e Taynara Funez

Títulos Especiais: Miss Popularidade: Thalia Schtscherbak, Miss Personalidade: Poliana Rosa, Miss Biquíni: Amanda Rodrigues, Miss Simpatia: Priscila Rodrigues
, Elegância: Amanda Gimenez, e Miss Fotogenia: Letícia Nalevaiko

Fontes:
http://www.portalguaira.com/curitiba-amanda-rodrigues-guairense-e-eleita-miss-parana-latina-2017/
http://www.marechalnews.com.br/cotidiano/guairense-e-eleita-miss-parana-latina-2017/
http://www.opresente.com.br/parana/2016/06/guairense-e-eleita-miss-parana-latina-2017/2173016/
http://paranashop.com.br/2016/06/amanda-rodrigues-da-cidade-de-guaira-e-eleita-miss-parana-latina-2017.html

Concursos de beleza do Brasil